Bernard Kouchner (né en 1939), médecin et homme politique français ;
 Loi Kouchner
 Évelyne Pisier-Kouchner (1941-2017), universitaire française, épouse de Bernard ;
 Camille Kouchner (née en 1975), avocate et universitaire française, fille de Bernard et Évelyne ;
 Alexandre Kouchner (né en 1936), poète soviétique et russe

Homonymie de patronyme